Суды в Санкт-Петербурге

Ниже приводится перечень судебных органов, находящихся на территории Санкт-Петербурга.

Конституционный суд 
Конституционный суд:
 Конституционный суд Российской Федерации.

Федеральные суды общей юрисдикции (кроме военных судов) 
Федеральные суды общей юрисдикции (кроме военных судов):
 Третий кассационный суд общей юрисдикции;
 Второй апелляционный суд общей юрисдикции;
 Санкт-Петербургский городской суд;
 23 районных суда города Санкт-Петербурга;
 Ленинградский областной суд.

Военные суды 
Военные суды:
 Ленинградский окружной военный суд;
 Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд;
 224-й гарнизонный военный суд.

Арбитражные суды 
Арбитражные суды:
 Арбитражный суд Северо-Западного округа;
 Тринадцатый арбитражный апелляционный суд;
 Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Суды субъекта федерации 
Суды субъекта федерации:
 Уставный суд Санкт-Петербурга;
 211 мировых судей Санкт-Петербурга.

См. также 
 Суды в Москве

2